Haus der Erholung bezeichnet folgende Gebäude:
 Haus der Erholung (Ahlbeck), ehemalige Kultur- und Verpflegungsstätte im Seebad Ahlbeck, Mecklenburg-Vorpommern
 Haus der Erholung (Weimar), heute Jugend- und Kulturzentrum „mon ami“, in Weimar, Thüringen

Siehe auch:
 Haus Erholung, Mönchengladbach